Charlotte von Oranien-Nassau ist der Name folgender Personen:
* Charlotte Flandrina von Oranien-Nassau (1579–1640), Prinzessin von Oranien-Nassau und Äbtissin von Sainte-Croix (Poitiers) 
 Charlotte Brabantina von Oranien-Nassau (1580–1631), Adlige